Szőgyény-Marich László (1806–1893) politikus, császári és királyi kamarás, valóságos belső titkos  tanácsos
Szőgyény-Marich László (1840–1916) politikus, diplomata, előbbi fia